Горбаново — название нескольких населённых пунктов:
 Горбаново — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Горбаново — деревня в Переславском районе Ярославской области.